TRS:
''''

 Разъём TRS («джек», «пальчиковый») — распространённый разъём для передачи аудиосигнала.
 TRS-80 — серия настольных микрокомпьютеров компании Tandy Corporation
 TRS-80 Color Computer — домашний компьютер на основе микропроцессора Motorola 6809E
 Trainz Railroad Simulator — трёхмерная видеоигра, симулятор поезда.
 TRS-3D — трёхкоординатная когерентная многорежимная РЛС обзора и целеуказания с фазированной антенной решеткой.
 TRS-4D — многофункциональная трёхкоординатная обзорная РЛС средней дальности с активной фазированной антенной решеткой.